Catena (planetologie), term uit de planetologie voor een keten van inslagkraters.
VSL Catena, een studentenvereniging in Leiden.
International Masonic Union Catena.
Catena (geslacht), een geslacht van sluipvliegen